Джой Мукерджи (, бенгали: জয় মুখার্জী) е индийски филмов актьор.

Биография 
Джой Мукерджи е син на Сашадхар Мукерджи и Сати Деви. Неговият баща е успешен продуцент и съосновател на филмовото студио Filmistan. Джой Мукерджи е брат на актьора Деб Мукерджи и режисьорът Шому Мукерджи, който е женен за актрисата Тануджа. Племенници на Джой са актрисите Каджол, Таниша и Рани Мукерджи.

Филмография

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси